Deputato dal 1796 al 1802 e dal 1807 al 1844, sostenne la non-belligeranza nella Rivoluzione francese e accusò il governo di trattamento disumano dei detenuti nelle carceri, finendo egli stesso in prigione per vari periodi.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Deputati britannici